Юрий Леви́цкий:
 Левицкий, Юрий Анатольевич (1931—2019) — советский, российский и учёный, лингвист.
 Левицкий, Юрий Андреевич (род. 1961) — российский политический и общественный деятель.
 Левицкий, Юрий Николаевич (1911—?) — советский театральный актёр, режиссёр.